Castel del Monte est un château italien du  situé sur la commune d’Andria dans la région des Pouilles.
 Le Castel del Monte est un vin de la région des Pouilles.
 Castel del Monte est une commune italienne  de la province de L'Aquila dans la région Abruzzes en Italie.